Бахшиєв Ельмар Сабі-огли (* 1980) — азербайджанський футболіст, півзахисник.
 Бахшиєв Міші Юсупович (1910—1972) — гірськоєврейський письменник та поет.
 Бахшиєв Роман Балага-огли (* 1979) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.